Вырли-Дол — название населённых пунктов.

Болгария 
 Вырли-Дол — село в Кырджалийской области, входит в общину Кирково. 
 Вырли-Дол — населённый пункт в Смолянской области, входит в общину Неделино.